Асакура (может записываться через кандзи: 麻倉 — «склад конопли», 朝倉 — «утренний склад») — японская фамилия и топоним.

География 
 Асакура — японский город в префектуре Фукуока.

Персоналии 
 Род Асакура — самурайский род Японии периода Сэнгоку.
 Асакура Ёсикагэ (1533—1573) — 11-й и последний глава рода.
 Асакура Кагэтакэ (1536—1575) — самурайский полководец, член рода.
 Асакура, Нориюки (род. 1954) — японский композитор и певец.
 Асакура Такакагэ (1428—1481) — японский самурайский полководец, даймё середины периода Муромати.
 Асакура, Тосио (род. 1956) — японский борец греко-римского и вольного стилей.

Вымышленные персонажи 
 Йо Асакура — главный персонаж аниме и манги Король-шаман.
 Кадзуми Асакура — персонаж манги Negima!: Magister Negi Magi.
 Рёко Асакура — персонаж серии художественных произведений Меланхолия Харухи Судзумии.